Trip at Knight — четвёртый студийный альбом американского рэпера Trippie Redd. Он был выпущен 20 августа 2021 года на лейблах 10k Projects и 1400 Entertainment. Проект содержит гостевые участия от SoFaygo, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, Ski Mask the Slump God, Lil Durk, Polo G, Juice WRLD, Babyface Ray, Icewear Vezzo, Sada Baby и XXXTentacion. Trip at Knight является сиквелом его дебютного студийного альбома Life’s a Trip.

История 
Альбом был анонсирован 3 августа 2020 года. В феврале 2021 года Trippie Redd рассказал о том, что главным вдохновителем релиза является Lil Uzi Vert. После выхода альбома, в конце августа, исполнитель отправился в тур.

Обложка 
Обложка альбома была показана 7 января 2021 года. Она сделана Стефаном Гиббсом, который также является автором обложки Life’s a Trip.

Синглы 
7 мая 2021 года был выпущен лид-сингл с альбома «Miss the Rage» при участии Playboi Carti. 27 мая вышел видеоклип на песню. Второй сингл «Holy Smokes» при участии Lil Uzi Vert вышел 16 июля 2021 года.

Список композиций 

Примечания
 Изначально в списке композиций присутствовала песня «Betrayal» при участии Дрейка, однако она была вырезана. 21 августа песня была выпущена в составе полного издания альбома

Чарты

Примечания 

Альбомы Trippie Redd